Aniba peut désigner : 
 Aniba, un site archéologique en Égypte, correspondant à la ville antique de Miam ;
 Aniba, un genre de plantes de la famille des Lauraceae.